Diese Liste enthält die Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin der 13. Legislaturperiode (1995–1999) nach den Wahlen vom 22. Oktober 1995. Zum Senat in dieser Legislaturperiode siehe Senat Diepgen IV.

Präsidium des Abgeordnetenhauses 
 Präsident: Herwig Haase (CDU)
 Stellvertreter des Präsidenten: Marianne Brinckmeier (SPD) und Reinhard Führer (CDU)

Fraktionen 
 CDU: Klaus-Rüdiger Landowsky (Vorsitzender), Jürgen Adler (stellv. Vorsitzender), Roland Gewalt (stellv. Vorsitzender), Dieter Heckelmann (stellv. Vorsitzender), Uwe Lehmann-Brauns (stellv. Vorsitzender), Almut Mommert (stellv. Vorsitzende), Fritz Niedergesäß (stellv. Vorsitzender), Joachim Palm (stellv. Vorsitzender), Heinz-Viktor Simon (stellv. Vorsitzender), Volker Liepelt (Parl. Geschäftsführer), Gisela Greiner (Parl. Geschäftsführerin), Dieter Hapel (Parl. Geschäftsführer)
 SPD: Klaus Böger (Vorsitzender), Hermann Borghorst (stellv. Vorsitzender), Anna Damrat (stellv. Vorsitzende), Kirsten Flesch (stellv. Vorsitzende), Rudolf Kujath (stellv. Vorsitzender), Irana Rusta (stellv. Vorsitzende), Klaus Wowereit (stellv. Vorsitzender), Petra Merkel (Parl. Geschäftsführerin), Hans-Peter Seitz (Parl. Geschäftsführer)
 PDS: Carola Freundl (Vorsitzende), Harald Wolf (Vorsitzender), Martina Michels (Parl. Geschäftsführerin)
 Bündnis 90/Die Grünen: Sibyll-Anka Klotz (Vorsitzende), Wolfgang Wieland (Vorsitzender), Michael Haberkorn (stellv. Vorsitzender), Rita Keil (stellv. Vorsitzende), Renate Künast (stellv. Vorsitzende)

Mitglieder

Literatur 
 Klaus-J. Holzapfel (Hrsg.): Abgeordnetenhaus Berlin. 13. Wahlperiode. NDV, Rheinbreitbach 1996, ISBN 3-87576-362-9.
 Endgültiges Ergebnis der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin und zu den Berliner Bezirksverordnetenversammlungen sowie zur Volksabstimmung über die neue Berliner Verfassung am 22. Oktober 1995. Der Landeswahlleiter für Berlin

 13